Натуральне число 792
 792 рік до нашої ери
 792 рік нашої ери